Боте () — немецкая фамилия.

Фамилия 
 Боте, Вальтер (1891—1957) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1954 года.
  (род. 1952) — немецкий философ и нейрохирург.
 Боте, Герта (1921—2000) — надзирательница немецких женских концентрационных лагерей.
  (род. 1965) — немецкий киноактёр, сценарист, продюсер и режиссёр.
  (род. 1960) — немецкая гандболистка.
  (род. 1941) — немецкий гребец, чемпион Олимпийских игр-1968.
  (1927—2013) — американский адвокат и судья.

См. также 
 Бот
 Боде
 Бота
  — парк штата в Калифорнии (США)